Campo de la Cruz kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Campo de La Cruz, kommun, Atlántico, 
 Campo de la Cruz (ort i Colombia), Atlántico,